Crisálida, ou seu plural crisálidas pode-se referir a:

 Crisálida, estágio de desenvolvimento das borboletas;
 Chrysalis Records, a gravadora estado-unidense;
 The Chrysalids, uma banda;
 Chrysalis (Babylon 5), o episódio da série de ficção científica Babylon 5;

Na literatura
 As Crisálidas, um romance do escritor Jonh Wyndham;
 Crisálidas, um livro de poesias de Machado de Assis.

Desambiguação